A hárpia név a görög mitológiából származó név.

 Harpüia, három mitológiai nővér, félig állat, félig ember lény, akiket általában „hárpia” vagy „hárpiák” néven ismerünk
 Hárpia, egy sasféle